Westafrikanische Eierschlange ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Unterfamilie Eigentliche Nattern (Colubrinae), Gattung Afrikanische Eierschlangen (Dasypeltis)):

 Dasypeltis confusa Trape & Mané, 2006
 Dasypeltis fasciata Smith, 1849
 Dasypeltis gansi Trape & Mané, 2006